Die Bezeichnung E62 steht für:
 eine Baureihe von Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn, entwickelt unter der Bezeichnung Bayerische EP 1.
 eine Fernstraße zwischen Nantes in Frankreich und Genua in Italien, die Europastraße 62.
 Ein Smartphone des finnischen Herstellers Nokia, siehe Nokia Eseries#Nokia E61 / Nokia E62.

E62